Bartnig ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz-Karl Bartnig (1926–1988), deutscher Politiker (CDU), CDU-Bezirksvorsitzender Leipzig
 Horst Bartnig (* 1936), deutscher Maler, Grafiker, Computergrafiker und Plastiker